Бху́та (भूत, Bhūta IAST) — санскритський багатозначний термін.

 Душа померлої людини, яка не отримала матеріального тіла; привид, демон, гоблін.
 Один з епітетів Шиви.
 Одна з назв 14-го дня темної половини місяця за місячним календарем.
 Назва стихій в філософії індуїзма та буддизма, де виділяються п'ять бхут (так звані «панча-махабхути»): акаша, ваю, аґні, апас та прітхіві.

Див. також 
 Махабхута
 Бхутараджа

Поняття буддизму
Поняття індуїзму